Pseudanisentomon — род бессяжковых насекомых (Protura) из семейства Eosentomidae.

Распространение 
Китай, Япония.

Описание 
Мелкие бессяжковые. Сенсилла передних лапок g длинная лопатчатая; t2 листовидная или щетинковидная; f1 веретенообразный. Тергит VIII с 6/9 щетинками (Pc присутствует). Стернит VIII с 0/7 или 2/7 щетинками. Глаза, усики и крылья отсутствуют. Жвалы развиты (с несколькими зубцами), максиллярная железа с длинным узким протоком. Дыхальца на мезо- и метанотуме.

 Pseudanisentomon babai (Imadaté, 1964)
 Pseudanisentomon cangshanense Imadaté, Yin & Xie, 1995
 Pseudanisentomon dolichempodium (Yin & Zhang, 1982)
 Pseudanisentomon guangxinicum (Yin & Zhang, 1982)
 Pseudanisentomon huichouense Zhang & Yin, 1984
 Pseudanisentomon ishii Nakamura, 1996
 Pseudanisentomon jiangxiensis Yin, 1987
 Pseudanisentomon meihwa (Yin, 1965)
 Pseudanisentomon minystigmum (Yin, 1979)
 Pseudanisentomon molykos Zhang & Yin, 1984
 Pseudanisentomon paurophthalmum Zhang & Yin, 1984
 Pseudanisentomon pedanempodium (Zhang & Yin, 1981)
 Pseudanisentomon sheshanensis (Yin, 1965)
 Pseudanisentomon sininotiale Zhang & Yin, 1984
 Pseudanisentomon songkiangense Yin, 1977
 Pseudanisentomon trilinum (Zhang & Yin, 1981)
 Pseudanisentomon wanense Zhang, 1987
 Pseudanisentomon yaoshanense Zhang & Yin, 1984
 Pseudanisentomon yongxingense Yin, 1988

Примечания

Литература 
 
 Nosek, J. (1978). Key and diagnoses of Proturan genera of the world. Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava, 122, 1—59.
 Szeptycki, Andrzej. (2007). Catalogue of the World Protura. — Acta Zoologica Cracoviensia, Ser. B — Invertebrata, vol. 50B, no. 1: 1—210.
 Yin WY (1983) Grouping the known genera of Protura under eight families with keys for determination. Contributions from Shanghai Institute of Entomology 1982/1983: 151—163.

Eosentomidae
Роды бессяжковых